królewszczyzna – dobra królewskie
także w znaczeniu regaliów jako uprawnień monarchy na gruntach
 Królewszczyzna – część wsi Wola Zarczycka w Polsce, w województwie podkarpackim, w powiecie leżajskim, w gminie Nowa Sarzyna
 Królewszczyzna – część wsi Jeziórko w Polsce, w województwie podkarpackim, w powiecie tarnobrzeskim, w gminie Grębów
 Królewszczyzna – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim
 Królewszczyzna – agromiasteczko na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim